A Equipe búlgara representa a Bulgária na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia II.

Historia 
A Bulgária competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1966. Seus melhores resultados as semifinais de (1985, 1987).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Búlgara de Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis